Kurzmühle ist der Name folgender Orte:

 Kurzmühle (Schwindegg), Ortsteil von Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kurzmühle (Gemeinde Faistenau), Ortsteil von Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg